Niemcy:
 Moritzplatz – plac w Augsburgu
 Moritzplatz – plac w Berlinie
 Moritzplatz – plac w Finsterwalde
 Moritzplatz – stacja metra w Berlinie